Enzo est un prénom d'origine italienne. Ce pouvait être la transcription en italien de , et donc le diminutif d'Henri (en italien Enrico), il est désormais utilisé de nos jours (et depuis deux siècles au moins) en tant que hypocoristique de prénoms tels , , Innocenzo. Il existe également sous la forme diminutive Enzino.

Il est notamment porté par :
 Enzo Ferrari, le fondateur de la Scuderia Ferrari et de Ferrari S.p.A.
 Ferrari Enzo, une voiture qui porte son nom
 Enzo Baldoni
 Enzo Bianco
 Enzo Chiomenti
 Enzo Cormann
 Enzo Enzo
 Enzo Masetti
 Enzo Scifo
 Enzo Maiorca
 Enzo de la Hogue
 Enzo Matrix, un personnage de la télésérie ReBoot
 Enzo ou Enzio de Sardaigne (1224-1272), roi de Sardaigne
 Enzo Scherrer

En l'absence de saint chrétien portant ce nom, il n'y a pas de date officielle pour fêter les Enzo. Selon le prénom dont Enzo est considéré comme un hypocoristique, ils se fêtent le même jour qu'un saint Crescent, , , ,  ou , notamment :
 le  (Vincent de Saragosse, martyr espagnol du ) ;
 le  (Henri II, empereur germanique du ) ;
 le  (Laurent de Brindes, capucin italien de la fin du  ;
 le  (Laurent de Rome, martyr romain du ) ;
 le  (Vincent de Paul, fondateur de congrégations au ) ;
 le  (Laurent de Dublin, archevêque du ).

Notes et références

Voir aussi 
 Re Enzo, opéra-comique d'Ottorino Respighi.